(6261) Хиона () — типичный астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был обнаружен 30 ноября 1976 года немецким астрономом Г.-Э. Шустером в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Хионы, персонажа древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (6201—6300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Названия астероидов из древнегреческой мифологии